Adam Sandler (1966), Amerikaans acteur
 Felicia Sandler (1961), Amerikaans componiste
 Philippe Sandler (1997), Nederlands voetballer
 Tony Sandler (1933), Belgisch zanger 
 Sandler & Young, entertainment-duo